La signora delle camelie (La dame aux camélias) – romanzo di Alexandre Dumas
La signora delle camelie – film diretto da Ugo Falena (1909)
La signora delle camelie – film diretto da Baldassarre Negroni (1915)
La signora delle camelie – film diretto da Gustavo Serena (1915)
La signora delle camelie – film diretto da Ray C. Smallwood (1921)
La signora dalle camelie (Camille) – film diretto da Fred Niblo (1926)
La signora dalle camelie (La Dame aux camélias) – film diretto da Abel Gance e Fernand Rivers (1934)
La signora delle camelie – film diretto da Carmine Gallone (1947)
La signora dalle camelie (La Dame aux camélias) – film diretto da Raymond Bernard (1953)
La signora dalle camelie – prosa televisiva diretta da Vittorio Cottafavi (1971)
La signora delle camelie – film TV diretto da Lodovico Gasparini (2005)